est un genre éteint de sarcoptérygiens ayant vécu durant la fin du Dévonien (Frasnien), dans ce qui est aujourd'hui le nord-est du Canada. Une seule espèce est connue, , décrite en 2022 à partir d'un squelette partiel, découvert en 2004 sur l'île d'Ellesmere, au Nunavut.

L'analyse des os des nageoires suggère que Qikiqtania était bien adapté à la natation et probablement incapable de marcher ou de se soutenir hors de l'eau, comme cela a été suggéré pour l'étroitement apparenté Tiktaalik.

Découverte et dénomination 

Le spécimen holotype de Qikiqtania, catalogué NUFV 137, a été découvert en 2004 dans des couches de la formation de Fram, datant du Dévonien supérieur (Frasnien) du sud de l'île d'Ellesmere, Nunavut, Canada. Le spécimen holotype se compose de mâchoires inférieures, d'une mâchoire supérieure et d'un palais gauche partiels, de gulaires, de cératohyales, d'une nageoire pectorale gauche articulée et de diverses écailles, eux aussi  articulés.
En 2022, Thomas A. Stewart, Justin B. Lemberg, Ailis Daly, Edward B. Daeschler et Neil H. Shubin ont nommé et décrit Qikiqtania wakei sur la base de ces restes. Le nom générique, Qikiqtania, est dérivé des mots inuktitut « Qikiqtaaluk » et « Qikiqtani », qui représentent les noms traditionnels du site fossilifère. L'épithète spécifique wakei honore le biologiste évolutionniste David Burton Wake.

Description 
Qikiqtania avait de fortes mâchoires qui lui auraient permis de mordre et de tenir sa proie en toute sécurité. Il avait une rangée de dents et de crocs à l'intérieur de sa bouche, et il aurait aspiré de la nourriture dans sa bouche par succion.

Les tomodensitogrammes de la roche contenant la nageoire révèlent la présence d'un membre complet à l'intérieur. Ces scans ont permis aux auteurs de description de mieux comprendre et interpréter le matériel fossile. Les os des nageoires de Qikiqtania n'étaient pas assez solides pour supporter son corps sur terre, il aurait donc vécu entièrement dans l'eau. Son humérus ne montre aucune indication des points d'attache musculaires bien développés observés chez les taxons semi-subaériens apparentés. Cela contraste avec Tiktaalik, qui aurait pu se caler dans des eaux peu profondes ou sur terre et utiliser ses membres comme support.

Les écailles conservées sont de forme rhomboïde, généralement similaires à celles des autres élpistostégaliens à nageoires. Des écailles préservées ont été trouvées sur le tronc, y compris la ligne médiane dorsale et le flanc, la nageoire pectorale et la série des lignes latérales. L'analyse des écailles a révélé des canaux sensoriels qui auraient permis à l'animal de détecter l'écoulement de l'eau autour de son corps.

L'individu holotype aurait eu une longueur corporelle totale d'environ , ce qui est plus petit que la plupart des élpistostégaliens.

Classification 
Qikiqtania représente un élpistostégalien étroitement apparenté aux tétrapodes. Dans toutes les analyses phylogénétiques, il a été récupéré comme côté couronne de Panderichthys. Le cladogramme ci-dessous présente les résultats des analyses phylogénétiques de Stewart  (2022):

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Elpistostegalia
 Tiktaalik
 Elpistostege
 Stegocephalia

Liens externes 

Dévonien supérieur
Île d'Ellesmere
Genre de sarcoptérygiens préhistoriques (nom scientifique)
Ostéichthyen du Dévonien
Paléontologie au Canada
Taxon fossile décrit en 2022
Taxon fossile non connu en Paleobiology Database